Angelica macrophylla är en flockblommig växtart som beskrevs av Philipp Johann Ferdinand Schur. Angelica macrophylla ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
macrophylla